Marya peut désigner :
 Marya, un prénom dérivé de Miriam ;
 Les Maryannu, un peuple guerrier d'origine indo-européenne.